Aspån kan syfta på:

 Aspån, Dalarna – ett vattendrag i Dalarna, Faluns och Borlänge kommuner
 Aspån, Jämtland – en å i Bergs kommun, biflöde till Ljungan
 Aspån, Medelpad – ett vattendrag i Sundsvalls och Timrå kommuner (finns dock tre olika åar med detta namn i landskapet)
 Aspån, Södermanland – en å i Julita socken och Katrineholms kommun